La nazionale di pallavolo maschile dello Zimbabwe è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo dello Zimbabwe ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dello Zimbabwe.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile dello Zimbabwe